Aibonito se puede referir a:

 Aibonito, un municipio de Puerto Rico.
 Aibonito, una localidad del municipio homónimo.
 Aibonito, una localidad del municipio de Hatillo, Puerto Rico.
 Aibonito, una localidad del municipio de San Sebastián, Puerto Rico.